Sichelbach steht für:

 Sichelbach (Michelbach), rechter Zufluss des Michelbachs bei Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Sichelbach (Gemeinde Kirchstetten), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Kirchstetten, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 deutscher Name von Blato (früher: Žišpachy) in Tschechien, siehe Blato (Nová Bystřice)